«Кругозір» — київське підприємство, єдина в Україні агенція з проведення заходів для дозвілля і тренінгів у форматі «супермаркет знань».

Історія 
 листопад 2008 року — засновано компанію.
 2 червня 2009 року — проведено перший курс — «Як самостійно організувати подорож Європою».
 З вересня 2009 року — щоденні курси у власному залі «Кругозору» на Межигірській, 56.
 25 вересня 2010 року — проводять TravelCamp — одноденний захід в форматі бар-кемпу, на якому можна буде прослухати усі курси та майстер-класи компанії про планування самостійних подорожей у будь-які куточки світу.
 21 травня 2011 року — вдруге відбувається TravelCamp

Формат та позиціювання 
«Кругозір» позиціює себе як супермаркет знань, де людина може обрати нове для себе знання з фактично будь-якої сфери, і за 2-3 години оволодіти ним. Кожен курс одноразовий та самодостатній. Це означає, що на одному занятті відвідувач отримує одне нове знання чи навичку. Курс на одну і ту ж тему повторюється раз на 1-1,5 місяці.

Такий формат роботи і ніша в цілому досі лишалися незаповненими на українському ринку, тоді як Європі і навіть в Росії він успішно існує вже понад 10 років. Таким чином, «Кругозір» став першим, хто впровадив подібну бізнес-модель в Україні.

Тематика курсів 

 Подорожі і туризм
 Дозвілля і хобі
 Хенд-мейд
 Освіта
 Бізнес і кар'єра
 Інтернет
 Комп'ютерні програми
 Краса і здоров'я

Викладачі 
Викладачем може будь-яка людина, яка володіє певним унікальним знанням, гарно на чомусь знається і бажає цим поділитися. Одні викладачі читають курси на теми, що безпосередньо стосуються їхньої професії, інші — вчать тому, що давно є їхнім хобі.

Серед викладачів «Кругозору» є галерист та співак Павло Гудімов, письменниця Ірена Карпа, диктор Євген Малуха, російський журналіст, старт-ап-експерт Антон Носік.

Плани розвитку 
 Влітку 2010-го «Кругозір» запустився в Донецьку. Згодом планується відкриття і в інших містах України — Львові, Харкові, Одесі.

Krugozir TravelCamp 
Krugozir TravelCamp — одноденний захід в форматі бар-кемпу, на якому можна буде прослухати усі курси та майстер-класи компанії про планування самостійних подорожей у будь-які куточки світу. Буде проведено 25 вересня 2010 року.

ЗМІ про «Кругозір»

Сюжети на ТБ 
 Сюжет телеканалу «К1»  про перші курси, проведені в Кругозорі
 Сюжет телеканалу «1+1»  про курс самостійно організувати подорож Європою»
 Сюжет телеканалу «ICTV»  про курс Як їздити Києвом, не потрапляючи в затори
 Сюжет 24 каналу  про участь Кругозору в проекті "Sunday Borshch"
 Відео з курсу про тайський масаж  від Ірени Карпи

Публікації в пресі 
 Тижневик «Контракти», «Как организовывая копеечные курсы с нуля создать бизнес стоимостью 800 тыс»
 Тижневик «Фокус», «Смена профессии. Как воспользоваться кризисом»

Посилання 
 Сайт компанії Кругозір

Підприємства Києва
Освіта в Києві
Підприємства, засновані 2008
Засновані в Україні 2008